.357 (2005), korte film van Scott Rawsthorne
.357 (2013), film van Brian Skiba
.357 Magnum, revolverpatroon
.357 SIG, pistoolpatroon